Truu ist der Nachname folgender Personen:
 Elmar Truu (* 1942), estnischer Politiker und Sportpädagoge
 Meeli Truu (1946–2013), estnische Architektin
 Silvia Truu (1922–1990), estnische Schriftstellerin